Башкирские народные игры — исторически сложившиеся развлечения, забавы, зрелища, увеселения, спортивные, танцевальные, песенные состязания башкирского народа.

Башкирские народные игры сформировались в традициях кочевой культуры и связаны с историей башкир, их трудовой деятельностью, бытом и обычаями. Игры воспитывают, развивают в человеке силу, выносливость, ловкость, умения обращаться с людьми, орудиями труда, боевым оружием. Часть игры построено на соперничестве, состязании участников, часть на показе умений, часть преследуют познавательные цели.

Характеристика 
Игры разделяются делятся следующие группы:
 детские (бег с яйцом, Уксы, Бакыр букэн, куз бэйлэш, гургульдэк, ус куныс, таяк ташламыш, усэт, кул туп, юрта (Тирмэ) — по своему содержанию похожи на русские игры жмурки, прятки, горелки, лапту и др.) или взрослые.
 сюжетные с наличием персонажей и ролей («убырлы ҡарсыҡ» — «ведьма», «айыу менән куяндар» — «медведь и зайцы», «йәшерәм яулыҡ» — «прячу платочек») и бессюжетные — состязательные («Расщепляющая стрела», «Белый тополь, синий тополь», «Липкие пенечки» и др.).
 игры-танцы с импровизацией поведения животных и птиц: «Игра тетеревов», «Игра кукушек».
 спортивные игры: бег наперегонки (йугереш), бег в мешках, бой с мешками, влезание на намыленный шест, бег с яйцом в ложке, перетягивание тканого полотенца и др. («уҡ атыу» — «стрельба из лука», «күк бүре» — конная игра «серый волк», «тал сабыу» — «рубка лозы», «ҡырҡҡы уҡ» — «расщепляющая стрела», «өс бүкән» — «три пня».
 игры, сопровождающие праздники (каргатуй, сабантуй, майдан, туй) и обряды, посвящённые этапам жизненного пути людей, таких как рождение или смерть, переход из детства во взрослую жизнь, вступление в брак), связанные с календарными праздниками.
 игры мужские (конноспортивные) или женские.
 игры познавательные.
 	
По месту проведения башкирские игры разделяются на домашние («аулаҡ өй» — «девичник», «йондоҙ һанау» — "звездочёт"и др.) и полевые («түңәрәк» — «хороводы», «яулыҡ сөйөү» — «закидывание платка», «соҡор туп» — «мяч в ямке», «сәкән» — «игра в мяч» и др.).

Проводились состязания в игре на музыкальных инструментах — гармони, думбыре, дунгуре, кубызе, курае. При этом один начинал играть какую-либо мелодию, а следующий — заканчивал.

Литература 
 Абсаликова Ф. Ш. Игры и развлечения башкир: конец XIX — первая половина XX в. — Уфа: Гилем, 2000.- 133 с.
 
 Галяутдинов И. Г. Башкирские народные детские игры (на башк. и рус. яз.). Кн. первая. 2-е изд., с изм. Уфа: Китап, 2002.
 Игры взрослых у башкир //Интеграция археологических и этнографических исследований. — Омск, 1995, — Ч. 2. — С.54-58
 Игрушки башкирских детей. //Вторые Валидовские чтения. — Уфа, 1994 г. — С. 74.
 Игра и её роль в воспитании мальчиков в башкирском обществе //Ватандаш. — 2000. — № 5. — С.142-146.
 Игры как историко-этнографический источник. //Евразийство: историко-культурное наследие и перспективы развития. — Уфа, 2000.-С. 114.
 Игры и развлечения башкир. //В степях Евразии. — Стерлитамак, 2000. — С.136-144.
 Народные игры в историко-этнографической литературе 70-80-х годов XX в. //II Международный конгресс этнографов и антропологов. — Уфа, 1997. — 4.2.-С. 162.
 Опыт системного анализа игровой культуры этноса: На примере башкирских народных игр. Шагапова, Гулькай Рахимьяновна. Уфа.. 2007. Автореферат канд. диссертации.
 Хусаинова Г. Р. Башкирские народные игры в жизни современных детей (по материалам экспедиции 2009 года) // Городские башкиры: проблемы языка и демографии: Материалы VI Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной III Всемирному курултаю башкир (г. Октябрьский, 15 апреля 2010 г) — Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2010. — 356 с. — С.295 — 297.

Ссылки 
 
 http://ufa-gid.com/encyclopedia/igry_nar.html
 https://web.archive.org/web/20160304104712/http://veseloedetstvo.com/bashkirskie-narodny-e-igry/
 http://malenkajastrana.my1.ru/load/fizkultura_i_valeologija/podvizhnye_igry_narodov_mira/bashkirskie_narodnye_igry/83-1-0-855
 https://web.archive.org/web/20141023140343/http://www.urgaza.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=6&page=1&nums=252

Примечания 

Башкирская культура
Башкирские народные игры